

Obowiązywanie 
 obowiązywanie prawa - obowiązywanie prawa (norm prawnych)